Arthur Larsen ha battuto in finale Herbie Flam 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1950